Droga krajowa nr 81 (Polska)
 Droga krajowa nr 81 (Węgry)